Maria Isabella van Bragança (Queluz (Portugal), 19 mei 1797 – Madrid, 26 december 1818) was een infante van Portugal.

Infante Maria Isabella werd geboren als de tweede dochter van koning Johan VI van Portugal en Charlotte Joachime van Spanje, dochter van koning Karel IV van Spanje.

Maria Isabella trad op 29 september 1816 in Madrid in het huwelijk met koning Ferdinand VII van Spanje, de broer van Maria Isabella’s moeder en dus haar oom. Hij was al eerder getrouwd geweest met prinses  Maria Antonia van Bourbon-Sicilië (dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën), zij was echter vier jaar na hun huwelijk gestorven.

Ferdinand en Maria Isabella kregen op 21 augustus 1817 samen een dochter, die ze naar Maria Isabella vernoemden. Zij stierf echter een jaar later. In datzelfde jaar beviel Maria Isabella op 26 december 1818 opnieuw van een kind; moeder en kind stierven echter in het kraambed. Ze werd begraven in de Escorial. Na haar dood hertrouwde Ferdinand met prinses Maria Josepha van Saksen, kleindochter van keurvorst Frederik Christiaan van Saksen.

Maria Isabella was een dame in de Maria-Luisa-Orde van Spanje.

Huis Bragança
Partner van de koning van Spanje
Portugal, M